Patrick Wleh est un footballeur libérien, né le  à Monrovia en Liberia. Il évolue depuis 2013 au sein du Selangor FA, un club malaisien, où il occupe le poste d'attaquant.

Patrick Wleh a la particularité d'être surnommé Patrick Ronaldinho.

Biographie

Carrière

Palmarès 

Vierge.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international libérien
Joueur du Selangor FA
Naissance à Monrovia
Naissance en juillet 1991